Gunella ist der Familienname folgender Personen:

Gustav Guanella (1909–1982), Schweizer Erfinder
Luigi Guanella (1842–1915), italienischer, katholischer Priester und Ordensgründer